Петрак ( или ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Петрак, Оливер (род. 1991) — хорватский футболист, полузащитник.
 Петрак, Ондржей (род. 1992) — чешский футболист, полузащитник немецкого клуба «Нюрнберг».
 Петрак, Франц (1886—1973) — австрийский ботаник и миколог, один из самых продуктивных систематиков своего времени.

См. также